La pel·lícula de Beowulf té les següents versions:
 Beowulf (pel·lícula de 1999)
 Beowulf (pel·lícula de 2007)